You & Me – singel Yukari Tamury
 You & Me – minialbum grupy KARD
 You & Me – album studyjny Joe Bonamassy
 You And Me – singel zespołu Lifehouse
 You and Me – singel zespołu Takasa